Jądro Köllikera-Fusego, jądro podprzyramieniowe (ang. subparabrachial nucleus, łac. nucleus subparabrachialis) – zgrupowanie neuronów w przednio-bocznej części mostu, stanowiące część ośrodka pneumotaksji. Eponimiczna nazwa honoruje jego odkrywców: szwajcarskiego anatoma Alberta von Köllikera i japońskiego neuroanatoma Gennosuke Fusego.

Przypisy 

Neuroanatomia